

Башкортостан 

 Корнеевский сельсовет Мелеузовского района

Калужская область 

 Корнеевский сельсовет Медынского района (упразднён в 2010 году)

Саратовская область 

 Корнеевский сельсовет Краснопартизанского района (преобразован в 1990-х в округ)